Henri Rinck (1870-1952), ingénieur chimiste français et créateur d'études d'échecs ;
 Johann Christian Heinrich Rinck (1770-1846), organiste, compositeur et pédagogue allemand ;
 Joseph Guillaume Rinck de Baldenstein (1704-1762), ecclésiastique, évêque de Bâle ;
 Lionel Rinck (1974-), joueur français de rugby à XV.